Первый дивизион 1960/1961 () — 17-й сезон чемпионата Норвегии с момента его основания. Титул чемпиона смог защитить клуб «Фредрикстад».

Клубы-участники

Группа A

Группа B

Матч за 3-е место

Матч за чемпионство

Ссылки
 Статистика на rsssf.com

1960/61
Норвегия
Норвегия
Спорт в Норвегии в 1960 году
Спорт в Норвегии в 1961 году